Livo est une commune italienne située dans la province de Côme
 Livo est une commune italienne située dans la province autonome de Trente